57. Turniej Czterech Skoczni (niem. 57. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2008/2009 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 28 grudnia 2008, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2009 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku oraz 6 stycznia w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs wygrał Simon Ammann, natomiast w trzech kolejnych triumfował Wolfgang Loitzl, który odniósł także zwycięstwo w klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni. Na drugim miejscu w TCS uplasował się Ammann, a na trzecim - Gregor Schlierenzauer.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Legenda:
 Q - zwycięzca pary;
 LL - lucky loser - zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej;
 nq - nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2008
Godzina: 16.30 
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 137 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29.12.2003) – 143,5 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2009
Godzina: 13.45 
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Gregor Schlierenzauer (1.01.2008) – 141 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2009
Godzina: 13.45 
Państwo: 
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 130 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (11.09.2004) – 136 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2009
Godzina: 16.45
Państwo: 
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Gregor Schlierenzauer (5.01.2008) – 145 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

2008 w sportach zimowych
2009 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2008 w Niemczech
2009 w Niemczech
2009 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen